Гран-при Мексики 1966 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 23 октября 1966 года на автодроме имени братьев Родригес.

В этой гонке не принимала участия команда «Феррари». В команде «Лотус» на автомобиле с 16-цилиндровым двигателем BRM стартовал только Джим Кларк, а второй пилот Питер Эранделл участвовал в Гран-при на машине с 2-литровым 8-цилиндровым мотором той же марки. Также за «Лотус» стартовал Педро Родригес на старом Lotus 33 с двигателем Climax. Команда «Купер» также выставила третий автомобиль с Мойзесом Соланой за рулём. Дэн Герни и Боб Бондурант из команды «Игл» после первых тренировок поменялись автомобилями: хозяин команды стартовал на машине с мотором Climax, а автомобиль, оснащённый агрегатом Weslake, достался Бондуранту.

На старте обладатели двух первых мест Сёртис и Кларк замешкались и пропустили вперёд Гинтера, Брэбема, Риндта и Халма. Кругом спустя в лидеры вышел Брэбем, после чего Гинтер откатился на пятое место, а на второе пробился Джон Сёртис, который спустя пять кругов обошёл Брэбема и стал лидером гонки. На третьем месте шёл Риндт, но на 33 круге австриец сошёл из-за поломки подвески и освободил третью позицию для Педро Родригеса, который, в свою очередь, прекратил борьбу на 50 круге после поломки трансмиссии. Сёртис одержал победу, ставшую первой за четыре года для команды «Купер». На третьем месте финишировал Денни Халм, за два круга до финиша обошедший Ричи Гинтера в борьбе за подиум.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Ричи Гинтер

2-5 Джек Брэбем

6-65 Джон Сертис

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики